Ива́н Ива́нович Ва́льберг (Ва́льберх):
 Вальберг, Иван Иванович (Вальберх, Лесогоров, 1766—1819) — русский артист балета, балетмейстер, педагог.
 Вальберг, Иван Иванович (1825—1889) — русский генерал-майор, военный инженер.
 Вальберг, Иван Иванович (1859—1918) — русский генерал-лейтенант, начальник Павловского военного училища, военный историк.